Cette page contient les pages d'homonymie de Accordeur et L'Accordeur.

En musique, le mot accordeur est à la fois le nom d'un métier et d'un appareil électronique qui ont tous deux pour but d'accorder les instruments de musique :
 pour le métier, voir accordeur (métier) ;
 pour l'outil, voir accordeur (outil).

 L'Accordeur (Clarence), un film muet américain réalisé par William C. de Mille, sorti en 1922 ;
 L'Accordeur, un court métrage réalisé par Henri Diamant-Berger, sorti en 1923 ;
 L'Accordeur (Настройщик), un film de Kira Mouratova, sorti en 2004 ;
 L'Accordeur, un court métrage réalisé par Olivier Treiner, sorti en 2010.